Bogorodskij rajon – rajon nell'Oblast' di Kirov, in Russia
 Bogorodskij rajon – rajon nell'Oblast' di Nižnij Novgorod, in Russia
 3885 Bogorodskij – asteroide della fascia principale